Cliff Haven ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cliff Haven (Alabama)
 Cliff Haven (Kalifornien)
 Cliff Haven (New York)